Der Ljubljana-Marathon () ist ein Marathon, der seit 1996 jährlich Ende Oktober in Ljubljana stattfindet. Veranstalter ist die Stadt Ljubljana. Zum mittlerweile zweitägigen Programm gehören auch ein Halbmarathon und ein 10-km-Lauf, Handbike sowie verschiedene Schüler und Kinderwettbewerbe. Besonders spektakulär am Marathon ist die Musikbühne (mit Trommlern) am Start, die kurz vor dem Start angehoben wird, damit die Läufer unten durchlaufen.

Strecke 
Der Start des Marathons und Halbmarathons war im Jahre 2015 vor dem Parlamentsgebäude (Šubičeva ulica) und der Zieleinlauf vor der Universität, dem Kongresni trg (Kongressplatz). Halbmarathonkurs: Zunächst ging nach Norden in den Stadtteil Bežigrad, dann ein Stück nach Süden, anschließend westwärts in die Stadtteile Šiška, Dravlje, Koseze, wiederum Šiška, weiter um den Hügel Rožnik und dem Stadtteil Rožna dolina in das Zentrum. Beim Marathon wird der Kurs durch eine Süd- bzw. Ostschleife ergänzt, die über Trnovo, Vič, Rakovnik, Moste und Bežigrad verläuft.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:04:58 h, Sisay Lemma (ETH), 2018
 Frauen: 2:21:26 h, Chepkirui Bornes Kitur (KEN), 2019

Siegerliste 
Quelle: Website des Veranstalters

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (slowenisch/englisch)
 Ljubljana-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Laufbericht vom Ljubljana-Marathon 2008 auf dresdner-trolle.de

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Marathon mit Halbmarathon
Marathon